Османський турецький алфавіт () — різновид арабського алфавіту, що використовувався для запису османської мови в Османській імперії та Турецькій Республіці до 1 листопада 1928, коли під час реформ Ататюрка був замінений на латинський алфавіт.

Алфавіт

Див. також 
 Турецький алфавіт

Джерела 
 
 
 
  

Турецька мова